Соревнования в мужском фристайле в дисциплине слоупстайл на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 14 и 15 февраля в cнежном парке Геньтин. В Пекине выступили 30 спортсменов представляющие 12 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Мужчины третий раз в истории разыграли медали в слоупстайле на Олимпийских играх после 2014 и 2018 годов.

Действующем олимпийским чемпионом является норвежский фристайлист Эйстейн Бротен. Бротен завершил карьеру в 2020 году.

Чемпионом стал 23-летний американец Алекс Холл. Ник Геппер выиграл третью медаль в слоупстайле на Олимпийских играх после бронзы 2014 года и серебра 2018 года. Американцы за три Олимпиады выиграли 6 из 9 медалей в слоупстайле.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 30 фристайлистов. Каждый из спортсменов выполняет по 2 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 120 секунд. В финал соревнований выходят 12 лучших фристайлистов.

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 фристайлистов. Каждый из спортсменов выполняет по 3 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 130 секунд.

Примечания

Ссылки 
 Фристайл на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)